Woody Point kan syfta på följande platser:

Australien 

 Woody Point, Queensland, stadsdel, Moreton Bay,

Kanada 

 Woody Point (ort), Newfoundland och Labrador, <

Robotskapade Kanadaförgreningar